лже-Симеон — название ряда самозванцев, выдававших себя за разных членов царской семьи.

 лже Симеон Шуйский — общее имя для двух самозванцев, выдававших себя за царевича Симеона Шуйского — никогда не существовавшего сына царя Василия IV Шуйского.
 лже Симеон Алексеевич (настоящее имя — Семён Иванович Воробьёв: ум. 1674) — самозванец, выдававший себя за царевича Симеона Алексеевича, сына царя Алексея Михайловича.